Список аэропортов Великобритании включает в себя действующие гражданские аэродромы в Великобритании и её коронных землях. Большая часть частных аэродромов не указана.

Коды ИКАО для аэропортов Великобритании и её коронных владений начинаются с букв «EG». Аэродром Маунт-Плезант на Фолклендских островах также использует данный код.

Аэропорты, названия которых выделены курсивом, перечислены в британском сборнике аэронавигационной информации. В аэропортах, названия которых выделены жирным шрифтом, имеются рейсы коммерческих авиакомпаний. Если в аэродроме более одной взлётно-посадочной полосы, то информация дана по самой длинной.

Англия

Северная Ирландия

Уэльс

Шотландия

Коронные земли

См. также 
 Список аэропортов по коду ИКАО: E#EG — Великобритания

Примечания

Источники

Ссылки 
 World Aero Data - Airports in United Kingdom

Великобритания
Аэропорты